afkorting van 'internet art', Nederlands: internetkunst
 net.art (kunstbeweging), internetkunstbeweging sinds 1994 als tegenhanger van de avant garde, met als belangrijkste leden Vuk Ćosić, Jodi.org, Alexei Shulgin, Olia Lialina, en Heath Bunting